

Гоумтаун — місто, штат Іллінойс
 Гоумтаун — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Гоумтаун — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія